Daniel Kennedy peut désigner :

 Daniel Kennedy, homme politique et juge canadien ;
 Daniel Kennedy (1983-), acteur américain.

Voir aussi 

 Dan Kennedy, homme politique américain ;
 Dan Kennedy, joueur de hurling irlandais ;
 Dan Kennedy (1926-1976), joueur de hurling irlandais ;
 Dan Kennedy (1982-), footballeur américain ;
 Daniel Kenedy (1974-), footballeur portugais ;
 Danny Kennedy (1959-), homme politique nord-irlandais ;
 Danny Kennedy (1971-), environnementaliste.